Ву́лиця Панфі́ловців — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь панфіловців.

 Вулиця Панфіловців — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Панфіловців — вулиця в місті Сімферополі.
 Вулиця Панфіловців — вулиця в місті Харкові.

 Вулиця Панфіловців — колишня назва Лагерської вулиці в місті Балаклії.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Дніпрі.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Михайла Гончаренка в місті Запоріжжі.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва Варшавської вулиці в місті Кам'янському.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Добровольчих батальйонів в місті Києві.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Юрія Бутусова в місті Кропивницькому.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Варлаама Шишацького в місті Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Мойсея Базіна в місті Рівному.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Михайла Михайлика у місті Сарни.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Кістяківських в місті Чернігові.
 Вулиця Панфіловців — колишня назва вулиці Сім’ї Петрашко у місті Хуст.

Вулиці